Ашурково — название населенных пунктов.

Россия 
 Ашурково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

Украина 
 Ашурково — посёлок, входит в Краматорский городской совет Донецкой области.